Гомес Фариас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гомес Фариас, Валентин (1781—1858) — мексиканский политик, пятикратно исполнявший обязанности президента Мексики.
 Гомес Фариас, Мария Луиза Дехеса — мексиканский архитектор, которая работала почти 50 лет в федеральном округе Мехико. См. также 
 Гомес-Фариас